Joseph Henri Richard, kanadski hokejist, * 29. februar 1936, Montreal, Quebec, Kanada, † 6. marec 2020, Laval, Quebec.

Richard je vso kariero v ligi NHL igral za klub Montreal Canadiens, za katerega je v dvajsetih zaporednih sezonah odigral 1256 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 358 golov in 688 podaj, ter 180 tekem končnice, na katerih je dosegel 49 golov in 80 podaj. S klubom je enajstkrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1970/71 in 1972/73, kar je rekordni dosežek le v vlogi hokejista. Med letoma 1971 in 1975 je bil tudi kapetan kluba. 

Leta 1979 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1992 pa še v Kanadski športni hram slavnih. Klub Montreal Canadiens je	10. decembra 1975 upokojil njegov dres s številko 16. 

Tudi njegov starejši brat Maurice je bil hokejist.

Statistika kariere 

|-
| Montreal Royals
| QSHL
| 52/53
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Junior Royals
| QPJHL
| 52/53
| 
| 46
| 27
| 36
| 63
| 
| 55
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Junior Canadiens
| QPJHL
| 53/54
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 55/56
| 
| 64
| 19
| 21
| 40
| 
| 46
| 
| 10
| 4
| 4
| 8
| 
| 21
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 56/57
| 
| 63
| 18
| 36
| 54
| 
| 71
| 
| 10
| 2
| 6
| 8
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 57/58
| 
| 67
| 28
| 52
| 80
| 
| 56
| 
| 10
| 1
| 7
| 8
| 
| 11
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 58/59
| 
| 63
| 21
| 30
| 51
| 
| 33
| 
| 11
| 3
| 8
| 11
| 
| 13
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 59/60
| 
| 70
| 30
| 43
| 73
| 
| 66
| 
| 8
| 3
| 9
| 12
| 
| 9
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 60/61
| 
| 70
| 24
| 44
| 68
| 
| 91
| 
| 6
| 2
| 4
| 6
| 
| 22
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 61/62
| 
| 54
| 21
| 29
| 50
| 
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 62/63
| 
| 67
| 23
| 50
| 73
| 
| 57
| 
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 63/64
| 
| 66
| 14
| 39
| 53
| 
| 73
| 
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 9
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 64/65
| 
| 53
| 23
| 29
| 52
| 
| 43
| 
| 13
| 7
| 4
| 11
| 
| 24
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 65/66
| 
| 62
| 22
| 39
| 61
| 
| 47
| 
| 8
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 66/67
| 
| 65
| 21
| 34
| 55
| 
| 28
| 
| 10
| 4
| 6
| 10
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 67/68
| 
| 54
| 9
| 19
| 28
| 
| 16
| 
| 13
| 4
| 4
| 8
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 68/69
| 
| 64
| 15
| 37
| 52
| 
| 45
| 
| 14
| 2
| 4
| 6
| 
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 69/70
| 
| 62
| 16
| 36
| 52
| 
| 61
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 70/71
| 
| 75
| 12
| 37
| 49
| 
| 46
| 
| 20
| 5
| 7
| 12
| 
| 20
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 71/72
| 
| 75
| 12
| 32
| 44
| 
| 48
| 
| 6
| 0
| 3
| 3
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 72/73
| 
| 71
| 8
| 35
| 43
| 
| 21
| 
| 17
| 6
| 4
| 10
| 
| 14
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 73/74
| 
| 75
| 19
| 36
| 55
| 
| 28
| 
| 6
| 2
| 2
| 4
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 74/75
| 
| 16
| 3
| 10
| 13
| 
| 4
| 
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1303
| bgcolor="#7FFF00" |385
| bgcolor="#7FFF00" |734
| bgcolor="#7FFF00" |1164
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |928
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |180
| bgcolor="#7FFF00" |49
| bgcolor="#7FFF00" |80
| bgcolor="#7FFF00" |129
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |181
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Sklici in opombe

Zunanje povezave
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Montreal Royals
Hokejisti Montreal Canadiens
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami